

Geografia
 Regno Unito
Hatfield – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire
 Hatfield – villaggio della parrocchia civile di Hatfield and Newhampton, Herefordshire
Hatfield – città dell'Hertfordshire
Hatfield – paese del South Yorkshire
 Stati Uniti d'America
Hatfield – città della contea di Polk, Arkansas
Hatfield – CDP della contea di Spencer, Indiana
Hatfield – comune della contea di Hampshire, Massachusetts
Hatfield – città della contea di Pipestone, Minnesota
Hatfield – borough della contea di Montgomery, Pennsylvania
Hatfield – township della contea di Montgomery, Pennsylvania

Persone
Bobby Hatfield – cantante statunitense
Hurd Hatfield – attore statunitense
Jack Hatfield – nuotatore britannico
Juliana Hatfield – cantautrice e musicista statunitense